Жистин Енен је освојила турнир. У финалу је победила Јелену Јанковић резултатом 7:6, 7:5.

Носиоци

 ' Жистин Енен (победница)
  Јелена Јанковић (финале)
  Светлана Кузњецова (четвртфинале)
  Ана Ивановић  (друго коло)
  Ана Чакветадзе (друго коло)
  Нађа Петрова (четвртфинале)
  Марион Бартоли (четвртфинале)
  Јелена Дементјева (друго коло)

<li>  Динара Сафина (треће коло)
<li>  Пати Шнидер (треће коло)
<li>  Шахар Пер (треће коло)
<li>  Татјана Головин (полуфинале)
<li>  Сибил Бамер (треће коло)
<li>  Катарина Среботник (друго коло)
<li>  Аљона Бондаренко (прво коло)
<li>  Луција Шафаржова (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Види још 
 ВТА турнири 2007 — појединачно
 Канада опен

Спољашње везе 

 Сајт турнира 

Канада опен — појединачно
Тенис 2007.